Ittar è il cognome di una importante famiglia di architetti che operarono tra il XVIII e il XIX secolo:
Stefano Ittar
Sebastiano Ittar
Enrico Ittar